Bundesliga 1974/1975 był to 12. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 24 sierpnia 1974 roku, a zakończył się 14 czerwca 1975. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił zespół Bayernu Monachium. Nowym mistrzem Niemiec została Borussia Mönchengladbach, dla której był to trzeci tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Jupp Heynckes, który strzelił 27 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 16., 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
1974 w Niemczech
1975 w Niemczech